Нисигути — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нисигути, Акира (1925—1970) — японский серийный убийца и мошенник.
 Нисигути, Мики — балерина, солистка Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета.